Луцій Лівіней Регул Старший (*Lucius Livineius Regulus, бл. 105 до н. е. —бл. 41 до н. е.) — політичний діяч часів пізньої Римської республіки.

Життєпис 
Походив з плебейського роду Лівінеїв. Про батьків невідомо. Був другом Цицерона. У 60 році до н. е. обирається претором, пройшовши посади квестора та еділа. Під час вигнання Цицерона Регул брав активну участь в його долі і надав йому своїх вільновідпущеників. Один з вільновідпущеників Регула — Луцій Лівіней Трифон — служив кур'єром між Цицероном, що перебував у Фессалоніках, та його друзями в Римі. Під час вигнання Цицерона був пропретором в якісь східній провінції (невідомо саме яка).

У 58 році до н. е. Регул потрапив в скрутне становище (було звинувачено у зловживаннях в провінції), тому Цицерон, що тоді повернувся до Риму, надавав Лівінею допомогу. Помер близько 41 року до н. е.

Джерела 
 Cic. Att. III, 19; Fam. XIII, 60

Претори
Лівінеї